Wahlkreis Westlausitz steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Westlausitz 1
 Wahlkreis Westlausitz 2